Kaissis ist der Familienname folgender Personen:

 Athanassios Kaissis (* 1947), griechischer Jurist und Hochschullehrer
 Kai-Sotirios Kaissis (* 1996), deutsch-griechischer Fußballspieler